Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Ericsson Open) van 2009 vond plaats van 25 maart tot en met 5 april 2009 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 25e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Miami 2009. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen 28 speelsters uit de top 30 deel. Titelverdedigster Serena Williams was als eerste geplaatst – wederom wist zij door te dringen tot de finale, door onder meer drie geplaatste speelsters te verslaan, waaronder haar zus Venus (5) in de halve finale. Voor het leveren van de eindstrijd ontmoette zij het elfde reekshoofd Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland, die eveneens met drie geplaatste speelsters had afgerekend, waaronder Svetlana Koeznetsova (8) in de halve finale. Azarenka wist de partij in twee sets in haar voordeel te beslissen en daarmee voor het eerst in haar carrière het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, na Brisbane en Memphis eerder in het jaar. De Belgische Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde; voor haar landgenote Tamaryn Hendler geldt hetzelfde. De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de tweede ronde; haar landgenote Arantxa Rus werd in de eerste ronde uitgeschakeld.

Dubbelspel – Van titelhoudsters Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama kon de eerste, wegens blessure, haar titel niet komen verdedigen. Sugiyama speelde deze keer samen met Daniela Hantuchová – dit team was als vijfde geplaatst, maar werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Het eerste reekshoofd, Cara Black en Liezel Huber, bereikte de tweede ronde – daarin werden ze verslagen door de latere winnaressen. Het ongeplaatste duo Svetlana Koeznetsova / Amélie Mauresmo, dat met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, ging met de titel naar huis. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Květa Peschke en Lisa Raymond in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Koeznetsova had daarnaast al twaalf dubbeltitels met andere partners; Mauresmo een.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Miami 2009
Miami